Il nome Henrik Jørgensen può riferirsi a più persone note:
 Henrik Jørgensen, maratoneta danese.
 Henrik Jørgensen, calciatore danese, nato nel 1965.
 Henrik Jørgensen, calciatore danese, nato nel 1966.